Ланта:

 Ланта — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. 
 Ланта — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна.
 Ланта — нефтегазовое месторождение Таиланда.